Rossijaturneringen 1986 spelades i Irkutsk under perioden 11-16 februari 1986 och vanns av Sovjetunionen.

Tabell

Källor

 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Sovjet i bandy
 Rossijaturneringen 

1986 i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1985/1986
1986
Sport i Irkutsk